Sotaquirá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Sotaquirá (ort), Boyacá, 
 Sotaquirá (kommun), Boyacá,